Résultats détaillés de l'édition 2002 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Cincinnati. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Carlos Moyà remporte son  en simple face à Lleyton Hewitt. C'est son  en carrière.
 En double la paire américaine James Blake et Todd Martin remportent le titre face à Mahesh Bhupathi et Max Mirnyi. Il s'agit de leur  et  respectif. Leur seul Masters 1000 en carrière.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2002 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Cincinnati
ATP 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en août 2002